Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Zotow – rosyjski piłkarz
 Gieorgij Zotow – rosyjski piłkarz
 Ołeksandr Zotow – ukraiński piłkarz
 Rusłan Zotow – radziecki kolarz szosowy
 Siergiej Zotow – rosyjski hokeista
 Wasilij Zotow – radziecki polityk